Gantin ist der Familienname folgender Personen:

 Bernardin Gantin (1922–2008), beninischer Kurienkardinal und Kardinaldekan
 Olympe Gantin (* 1992), beninischer Fußballspieler